McCollough ist der Name von:

 Lloyd McCollough, US-amerikanischer Rockabilly-Musiker
 Paul McCollough

Siehe auch:
 McCollough-Effekt: Visueller Nacheffekt ähnlich einer optischen Täuschung, siehe Sieben Farbkontraste#Sukzessivkontrast
 McCullough